Chemery kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chémery, kommun, departementet Loir-et-Cher, 
 Chémery-les-Deux, kommun, departementet Moselle, 
 Chémery-sur-Bar, tidigare kommun, departementet Ardennes,